Kettnerites sisyphi är en ringmaskart. Kettnerites sisyphi ingår i släktet Kettnerites, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 K. s. klasaardensis
 K. s. sisyphi

Källor 

Havsborstmaskar
sisyphi